Die Liste der Länderspiele der georgischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der georgischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Ihren ersten Auftritt auf internationaler Bühne hatten die Georgierinnen in der WM 1999-Qualifikation-Klasse B. Nach zwei Spielen wurde die Mannschaft aber von den Spielen zurückgezogen. Bei der Premiere 1997 gegen Jugoslawien kam das Team mit 0:11 unter die Räder. Erst nach über neun Jahren kehrte die Mannschaft zurück. Am 11. Mai 2009 konnte das UEFA-Mitglied aus Vorderasien gegen Mazedonien seinen ersten Sieg feiern.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der georgischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der georgischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der georgischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1997 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 1. September 2022

Einzelnachweise 

Georgien
!Landerspiele der georgischen Nationalmannschaft der Frauen